Oxymoron (stijlfiguur), een stijlfiguur
Oxymoron (Tüür), een muziekcompositie
Oxymoron (band), een Duitse band
Oxymoron, de titel van het eerste theaterprogramma van Guido Weijers (zie aldaar)